Albert Ellmenreich ist der Name folgender Personen:

* Albert Ellmenreich (Schauspieler) (1816–1905), deutscher Theaterschauspieler und Schriftsteller
 Albert Ellmenreich (Journalist) (1870–1937), österreichischer bzw. italienischer Journalist und Fotograf